Candaroğlu Beylik (a veces llamado Candar, Candaroğulları o  İsfendiyaroğulları en turco) fue un beylicato de Anatolia que gobernó en los territorios de Kastamonu y Sinope, y parcialmente en Zonguldak, Samsun y Çankırı, entre 1292-1461, en la región del Mar Negro de la moderna Turquía.

El fundador del beylik fue Temür Yaman Candar (también conocido como Demir Yaman Candar); el emirato colapsó en 1461 cuando el sultán otomano Mehmed II anexó la región.

Estados y territorios desaparecidos de Turquía
Estados y territorios desaparecidos en 1461
Estados y territorios fundados en 1292
Beylicatos de Anatolia

ja:チャンダルル家